Hyllested kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hyllested (Rebild Kommune) – bebyggelse i Suldrup Sogn
 Hyllested (Slagelse Kommune) – bebyggelse i Hyllested Sogn (Slagelse Kommune)
 Hyllested (Syddjurs Kommune) – by i Hyllested Sogn (Syddjurs Kommune)